Bruun est un patronyme fréquent dans les pays nordiques, particulièrement au Danemark. Il peut faire référence à :
 Anton Bruun (19011961), un océanographe danois ; 
 Morten Bruun (* 1963), ancien international danois de football ; 
 Theodor Bruun (1821-1888), baron finlandais, Ministre-Secrétaire d'État.

Voir aussi 
 Conrad Malte-Brun (1755–1826), né Malthe Conrad Brun, géographe français d'origine danoise.
 Noms associés 
 , 
 
 , 
 Bruijn (, Bruin)
 
 
 
 
 

Homonymie de patronyme danois